Hoag ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hoag (1921–1999), US-amerikanischer Astronom
 Cassidi Hoag (* 1999), kanadische Schauspielerin
 Charlie Hoag (1931–2012), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jan Hoag (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Judith Hoag (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Mitzi Hoag (1932–2019), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Hoag, Jr. (* 1954), US-amerikanischer Biathlet
 Tami Hoag (* 1959), US-amerikanische Schriftstellerin
 Truman H. Hoag (1816–1870), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hoag (Kansas)
 Hoag (Nebraska)

HOAG steht als Abkürzung für:

 Hüttenwerke Oberhausen AG, siehe Gutehoffnungshütte
 HOAG-Trasse, ehemalige Bahnlinie in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Hoags Objekt, untypische Galaxie vom Typ einer Ringgalaxie
 (3225) Hoag, Asteroid

Abkürzung